Panitzki ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Panitzki (1881–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Werner Panitzki (1911–2000), Generalleutnant der Bundeswehr; von 1962 bis 1966 Inspekteur der Luftwaffe